Persoane cu numele Gheorghe Popa:

Gheorghe Popa -  chestor de poliție, fost rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
Gheorghe Popa, deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova
Gheorghe Popa, filolog, fost rector al Universității Alecu Russo din Bălți
Gheorghe Popa, fizician, fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 Gheorghe Popa-Lisseanu (1866 - 1945), istoric, filolog român, membru în Academia Română
 Ion Gheorghe Popa, politician român, senator în legislatura 1990-1992